VKW, het Ondernemersplatform, een Vlaamse werkgeversorganisatie, of eerdere benamingen hiervan:
Verbond van Katholieke Werkgevers (1962-1966)
Verbond van Kristelijke Werkgevers (1966-1978)
Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (1978-2004)
VKW, de Christelijke werkgeversorganisatie (2004-2009)
 VKW Limburg
 VV VKW, een Nederlandse voetbalvereniging uit Westerbork